Mother (Axel Hirsoux), een single van Axel Hirsoux
 Mother (BZN), een single van BZN
 Mother (Danzig), een single van Danzig
 Mother (Gilli Smyth), een album van Gilli Smyth
 Mother (John Lennon), een single van John Lennon
 Mother (computerspelserie), een reeks van computerspelen van Nintendo
 Mother (computerspel), het eerste spel uit bovenstaande serie
 Mother (1914), een film uit 1994 van regisseur Maurice Tourneur
 Mother (1996), een film uit 1996 van regisseur Albert Brooks
 Mother (2009), Koreaans: Madeo, een film uit 2009 van regisseur Bong Joon-ho
 Mother!, een film uit 2017 van regisseur Darren Aronofsky